Ручейки — название населённых пунктов в России:

 Ручейки — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Ручейки — село в Октябрьском районе Еврейской автономной области.
 Ручейки — посёлок в Читинском районе Забайкальского края.
 Ручейки — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Ручейки — посёлок в Манском районе Красноярского края.
 Ручейки — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Ручейки — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Ручейки — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Ручейки — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Ручейки — деревня в Кашинском районе Тверской области.